Umdhlebi – kryptobotaniczny gatunek rośliny mającej rzekomo występować w Zululandzie w Południowej Afryce. Po raz pierwszy informacje o roślinie pojawiły się w czasopiśmie Nature w numerze z 2 października 1882 roku w relacji wielebnego G.W Parkera, misjonarza w Południowej Afryce, który stwierdził, że roślina jest trująca.

Według Parkera, Zulusi składali roślinie w ofierze owce i kozy aby uspokoić złe duchy. Do dziś nie znaleziono jakiejkolwiek próbki Umdhlebi, od dziewiętnastego wieku pojawiły się inne dowody na jej istnienie, które mogłyby być poddane weryfikacji.

Charakterystyka

Umdhlebi jest opisywana jako drzewo mające duże, delikatne liście, podwójną warstwę kory- martwą zewnętrzną oraz żyjącą i rosnącą warstwę wewnętrzną. Owoce drzewa według relacji mają być czerwone i czarne i zwisać z gałęzi wyglądających jak małe słupki.

Skutki

Parker stwierdził, że roślina zatruwa zwierzęta, które zbliżą się do niej. Symptomami zatrucia są ból głowy, zakrwawione oczy oraz następujące po tym delirium i śmierć. Parker nigdy nie zidentyfikował źródła trucizny ale podejrzewał iż może być to trujący gaz w glebie, który otacza korzenie rośliny.

Kryptydy